Чемпионат Португалии по футболу 1973—1974 является 40-м чемпионатом по футболу в Португалии. Чемпионом в 14-й раз в своей истории стал «Спортинг».

В чемпионате участвовало 16 команд, было сыграно 240 матчей и забит 691 гол (в среднем 2,88 гола за матч).

Клубы-участники

Турнирная таблица 

1 «Спортинг» стал обладателем Кубка Португалии 1973—1974, но квалифицировался в Кубок европейских чемпионов, как победитель. Поэтому в Кубок обладателей кубков квалифицировался финалист.

Результаты матчей

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Futebol Portugues em Numeros
 Статистика на rsssf.com

1973/1974
Португалия
Португалия
1973 год в Португалии
1974 год в Португалии